Austin puede referirse a:

Austin, localidad de Texas ()
Austin, localidad de Arkansas ()
Austin, localidad de Colorado ()
Austin, localidad de Indiana ()
Austin, localidad de Minnesota ()
Austin, localidad de Nevada ()
Austin, localidad de Oregón ()
Austin, localidad de .
Condado de Austin, Texas () (no alberga a la localidad de Austin).
Austin Motor Company, marca de automóvil.
Austin, personaje de la serie animada infantil Backyardigans.
John Langshaw Austin, filósofo británico (1911-1960)
Austin Moon, personaje de la serie de Disney Austin & Ally
Austin Mahone, cantante estadounidense